Toponímia:
 Mesopotamia, regió geogràfica de l'Argentina, delimitada pels rius Paraná i Uruguai
 Mesopotàmia, regió situada entre l'Eufrates i el Tigris, on es van desenvolupar les cultures sumèria i accàdia
 Mesopotàmia (província romana), província de l'Imperi Romà formada el 115 quan Trajà va entrar a Singara i Nisibis evacuada per Adrià el 117
 Mesopotàmia (tema), divisió civil i militar de l'Imperi Romà d'Orient
 Alta Mesopotàmia, entre les fonts de l'Eufrates i Tigris i segueix entre els dos rius fins al Diyala 
 Baixa Mesopotàmia, part sud de Mesopotàmia, on hi havia la ciutat de Babilònia
 Mandat Britànic de Mesopotàmia, mandat classe A de la Societat de Nacions, confiat al Regne Unit quan l'Imperi Otomà va ser dividit cap al 1920 pel Tractat de Sèvres després de la Primera Guerra Mundial
 Esdeveniments:
 Teatre d'operacions de Mesopotàmia, conjunt d'operacions militars de la I Guerra Mundial realitzades en els territoris mesopotàmics de l'Imperi
 Tour de Mesopotàmia, competició ciclista d'un sol dia que es disputa a Turquia